Franz Leibenfrost ist der Name folgender Personen:

* Franz Leibenfrost (Unternehmer) (1790–1851), österreichischer Weinhändler, Gastwirt und Philanthrop 
 Franz Heinrich Leibenfrost (1819–1893), österreichischer Weinhändler 
 Franz J. Leibenfrost (* 1938), österreichischer Industriemanager